Салган — название нескольких населённых пунктов:
 Салган — прежнее название с. Салганы в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Салган — посёлок в Златоуст Челябинской области.